Le règne de la terreur est le  de la première saison de la série télévisée Au cœur du temps, réalisé par Sobey Martin.

Synopsis
Après avoir inventé le chronogyre, un tunnel permettant de voyager dans le temps, deux aventuriers-chercheurs, Tony Newman et Doug Phillips, en deviennent prisonniers. Ils sont incapables de regagner leur époque, et ils sautent d'une période à l'autre, assistant à des évènements passés ou futurs.

Après leur téléportation depuis Ile du Diable, Doug Phillips et Tony Newman arrivent à Paris le  en pleine Révolution française, durant la Terreur. Phillips se fait immédiatement arrêter et emmener à la guillotine. Quand Newman apprend par un commerçant le tragique destin qu'attend Phillips, et qu'il est commun que des innocents soient arrêtés, il sauve Phillips. Le commerçant se propose de les aider à s'échapper de la ville, si eux acceptent en contre-partie de l'aider à libérer la reine Marie Antoinette. 

Les voyageurs du temps sont confrontés à un ancêtre du général Kirk, le général Querque. Celui-ci en est un sosie. Kirk leur envoie alors une bague qu'il a eu en héritage, espérant aider Doug et Tony, mais l'anneau était un gage d'amour entre Marie-Antoinette et un étranger. Le général Querque cherche alors à utiliser l'anneau comme preuve pour incriminer Marie-Antoinette, ouvrant la voie à son exécution.

Finalement, Tony et Doug détournent l'attention d'un jeune lieutenant d'artillerie du nom de Napoléon Bonaparte, permettant ainsi commerçant et au Dauphin Louis XVII d'embarquer dans un navire qui les mènera vers la liberté.

Fiche technique 
Titre : Le règne de la terreur
Titre original : 
Réalisateur : Sobey Martin
Scénariste : Irwin Allen, William Welch
Durée : 51 minutes
Date de première diffusion :  : 
Date de première diffusion en France :  1967

Distribution 
 James Darren (VF : Georges Poujouly) : Dr Tony Newman
 Robert Colbert (VF : Gabriel Cattand) : Dr Douglas Phillips
 Whit Bissell : Général Heywood Kirk
 Lee Meriwether : Dr Ann MacGregor
 John Zaremba : (VF : René Bériard) Dr Raymond Swain
 David Opatoshu : Le commerçant
 Monique LeMaire : Marie Antoinette
 Pat Michenaud : Le Dauphin
 Joe E. Tata : Napoleon Bonaparte

Production

Réception critique 

Historiquement, le jeune lieutenant Bonaparte a réellement laisser monter deux inconnus sur un bateau en partance pour l'étranger.

Références

Liens externes 

 
 Ebauche d'analyse - Guide des épisodes

Épisode d'Au cœur du temps